Zeitlarn ist der Ortsname von

 Zeitlarn, Gemeinde im Landkreis Regensburg, Bayern
 Zeitlarn (Halsbach), Ortsteil der Gemeinde Halsbach, Landkreis Altötting, Bayern
 Zeitlarn (Künzing), Ortsteil der Gemeinde Künzing, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Zeitlarn (Neunburg vorm Wald), Ortsteil der Stadt Neunburg vorm Wald, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Zeitlarn (Vilshofen an der Donau), Ortsteil der Stadt Vilshofen an der Donau, Landkreis Passau, Bayern